Espinardo puede referirse a:
 El barrio Espinardo, en Murcia, España;
 El nombre común de la planta Salsola vermiculata;
 El nombre común de la planta Salsola kali.